Narambuenatitan palomoi es la única especie conocida del género extinto Narambuenatitan de saurópodo titanosaurio litostrotio que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 83,5 a 75 millones de años durante el Campaniense  de lo que es hoy Sudamérica. Los fósiles de Narambuenatitan fueron recuperados entre 2005 a 2006 en la formación Anacleto parte del Grupo Neuquén, en el norte de la Patagonia, Argentina. Identificado a partir de un esqueleto incompleto, el holotipo MAU-Pv-N-425, fue nombrado por Leonardo S. Filippi, Rodolfo A. García y Alberto C. Garrido en el año de 2011. La especie tipo es Narambuenatitan palomoi. El nombre genérico se refiere al Puesto Narambuena, mientras que el nombre de la especie es un homenaje a su descubridor, Salvador Palomo. Narambuenatitan fue asignado al clado Lithostrotia en una tricotomía con Epachthosaurus y el más derivado clado Eutitanosauria. Posición filogenética de Narambuenatitan palomoi según Filippi, García y Garrido (2011):

Referencias 

Fósiles del Cretáceo
Dinosaurios del Cretácico
Sauropoda